Stöhnen steht für:
 eine vernehmbare Äußerung eines anhaltenden mit Seufzen verbundenen Atmens, siehe Seufzen #Stöhnen
 eine Lautäußerung von Tennis-Spielern beim Schlagen eines Balles, siehe Grunting (Tennis)
 schlafbezogenes Stöhnen, siehe Parasomnie

Siehe auch: